David Laing (1774-1856) – architetto inglese 
 David "Dave" Laing (1947) – giornalista inglese 
 David Laing (1793-1878) – antiquario scozzese
 David "Davie" Laing (1925-2017) – calciatore scozzese
 Ronald David Laing (1927-1989) – psichiatra scozzese